

Sigle
 Nasmyth Adaptive Optics System – sistema di ottica adattiva usato per correggere la distorsione atmosferica delle immagini astronomiche prese con telescopi posti sulla superficie terrestre;

Altro 
 Naos (Zeta Puppis) – stella
 Naos – isola fortificata che si trova nella Baia di Panama
 naòs o cella – termine greco usato nell'architettura classica per riferirsi alla camera interna di un tempio, che ospita la statua di un idolo
Penisola Naos – penisola di Marinagri